Čifluk je naseljeno mjesto u općini Šipovo, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Šipovo